Bonimeier ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Bonimeier (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Roland Bonimeier (* 1982), deutscher Fußballspieler